Thierry Moreau peut désigner :

 Thierry Moreau (1964-), un journaliste français ;
 Thierry Moreau (1967-), un footballeur français.